El término batea puede hacer referencia a:
 Batea, recipiente grande de madera, de forma circular u oblonga, y sin asas. También puede ser un recipiente con forma de paralelepípedo abierto en una de sus caras o paralelogramos.
 Batea, un municipio de la provincia de Tarragona, en España.
 Batea, una estructura flotante.